Lovelorn — дебютный студийный альбом германо-норвежской симфо-метал-группы Leaves’ Eyes, выпущенный в 2004 году. Все песни исполняет Лив Кристин, которая также написала все тексты, в некоторых песнях гроулит Александр Крулль.

Список композиций

Участники записи 
 Лив Кристин — вокал
 Александр Крулль — гроулинг, программирование
 Torsten Bauer — гитара клавишные
 Mathias Röderer — гитара, клавишные
 Christopher Lukhaup — бас-гитара, клавишные
 Martin Schmidt — барабаны, перкуссия

Приглашённые участники 
 Carmen Elise Espenæs — бэк-вокал («Into Your Light»)
 Timon Birkhofer — фортепиано и виолончель («For Amelie» и «The Dream»)

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен

Альбомы Leaves' Eyes
Концептуальные альбомы
Альбомы Napalm Records